Great Barrington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Great Barrington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Great Barrington – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire

Gminy w USA:
 Great Barrington (ang. Great Barrington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire